kalf (dier), jong dier, vooral het runderkalf. Verder kan het jong bij veel grote zoogdieren kalf genoemd worden, bijvoorbeeld bij evenhoevigen, onevenhoevigen, slurfdieren, walvissen en zeekoeien en zelfs bij roofdieren zoals de zeeolifant. Het meervoud is kalveren.
 Kalf (bouwkunde), horizontale dorpel tussen twee ramen of glasopeningen;

Vernoemd
 scheldwoord om iemand voor sufferd uit te maken;
 Gouden kalf uit Hebreeuwse Bijbel en algemener iets dat oppervlakkig begeerlijk is;
 Gouden Kalf (filmprijs), Nederlandse filmprijs;

Persoon
 Jan Kalf (monumentenzorg) (1873-1954), directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg
 Willem Kalf, kunstschilder;

Zie ook
't Kalf